Boumal peut désigner :
 Louis Boumal, un écrivain belge
 Olivier Boumal, un footballeur camerounais
 Petrus Boumal, un footballeur camerounais.